Reitlinger ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Reitlinger, Präsident des FC Bayern München
 Edmund Reitlinger (1830–1882), österreichischer Physiker
 Friedrich Reitlinger (1877–1938), österreichischer Unternehmer und Wirtschaftsfunktionär
 Gerald Reitlinger (1900–1978), britischer Historiker, Archäologe und Autor

Siehe auch:
 Reitinger